Il singolare del torneo di tennis Seguros Bolivar Open Medellin 2006, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Chris Guccione che ha battuto in finale Santiago Giraldo 7-64, 7-64.

Teste di serie 

 Carlos Berlocq (primo turno)
 Diego Hartfield (secondo turno)
 Paul Capdeville (quarti di finale)
 Frederico Gil (secondo turno)

 Hugo Armando (secondo turno)
 Chris Guccione (Campione)
 André Ghem (secondo turno)
 Júlio Silva (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Seguros Bolivar Open Medellin 2006